Jacob Arenfeldt er navnet på flere personer:

 Jacob Arenfeldt (1723-1788) (1723-1788) – dansk kontreadmiral
 Jacob Arenfeldt (1755-1820) (1755-1820) – dansk kontreadmiral